Norton kan avse:

 Norton (mc) – ett motorcykelmärke
 Norton – ett varumärke för datasäkerhetsprodukter, se Symantec
 Nortons teorem – en strömkälla som levererar en ström oberoende av last
 Norton – en sort av druva av arten sommarvin, se vinsläktet
 3869 Norton – en asteroid

Geografi

Storbritannien
 Norton, Doncaster – en by i Doncaster i England
 Norton, Suffolk – en by i Suffolk i England
 Norton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire i England
 Norton, Nottinghamshire
 Norton, Herefordshire, en civil parish i England
 Norton, Gloucestershire, en civil parish i England
 Norton, Buckland and Stone
 Norton, Wiltshire, ort i England
 Norton, Hertfordshire – en ort i Letchworth, North Hertfordshire, Hertfordshire, England
 Norton Juxta Kempsey – en civil parish i Worcestershire, England

USA
 Norton, Kansas – en ort i Kansas i USA
 Norton, Massachusetts – en ort i Massachusetts i USA
 Norton, Virginia – en stad i Virginia i USA

Personer
 Caroline Norton (1808–1877), en brittisk författare
 Charles Eliot Norton (1827–1908), en ledande amerikansk författare, samhällskritiker och professor i "fine arts"
 Joshua A. Norton (1818 eller 1819–1880), en amerikansk affärsman som utropade sig själv till "Kejsar Norton I"
 Peter Norton (född 1943), en amerikansk programmerare, författare och filantrop
 Thomas Norton (1532–1584), en engelsk skald och ämbetsman
 Charles Adderley, 1:e baron Norton (1814–1905), en engelsk politiker

Engelska efternamn